Pau-rei é o nome popular de várias árvores da família Malvaceae:

Malvaceae
Pterygota brasiliensis
Sterculia striata

Desambiguações de espécies